Фінал Кубка Америки з футболу 1993 — фінальний матч 36-го розіграшу міжнародного турніру Кубка Америки з футболу 1993, організованого КОНМЕБОЛ . Гра відбулась 4 липня 1993 року на стадіоні «Монументаль» в Гуякілі (Еквадор), де зустрілись збірні Аргентини та Мексики. Перемогу з рахунком 2:1 здобули аргентинці. Це чотирнадцята перемога аргентинців у Кубку Америки.

Передмова 
Регламент фіналів доволі часто змінювався, найчастіше це був одноколовий фінальний турнір, наприклад, як на Кубку Америки 1991. На турнірі 1975 року замість турніру пройшли фінальні матчі, а Кубок Америки 1987 завершився фінальним матчем. З 1993 року система знову змінилася, відтепер після групового етапу грають матчі плей-оф, які складаються з одного матчу в чвертьфіналі, півфіналі, матчі за третє місце та фіналу, який виявить чемпіона континенту.

Шлях до фіналу

Матч

Подробиці

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF  
 Інформація про фінал на RSSSF  

1993
Матчі збірної Аргентини з футболу
Події 4 липня
Липень 1993